Suwa Yorishige (Nanboku) ( - 1335)
Suwa Yorishige (Sengoku) (1516 - 1542)